Йеспер Фаст (; 2 декабря 1991, Несшё, Швеция) — шведский хоккеист, крайний нападающий команды НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Карьера 

Йеспер Фаст начал свою карьеру в родном городе в местном клубе «Несшё». С сезона 2007-08 начал своё выступление за юниорский состав ХВ71 (до 18 лет), также сыграл три игры за молодёжный состав (до 20 лет). Следующий сезон 2008-09 уже провёл в молодёжном составе, став бронзовым призёром молодёжной лиги, также несколько игр сыграл и за юниоров. В этом же сезоне Йеспер сыграл одну встречу за родной клуб «Несшё», который выступает в «Дивизионе 2» — чётвертой по силе лиге Швеции. В сезоне 2009-10 Фаст набрал 49 очков (23+26) по системе гол+пас в молодёжном составе, благодаря этому он дебютировал в основной команде, сыграв 2 встречи в Элитсерии. Также Йеспер стал привлекаться в различные юношеские сборные Швеции. Прибавив в прошедшем сезоне Фаст привлёк к себе внимание за рубежом. Летом 2010 года Йеспер был выбран на драфте НХЛ в 6-м раунде под общим 157-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». С сезона 2010/11 твёрдо стал основным игроком ХВ71, отыграв 36 встреч в регулярном чемпионате и 3 в плей-офф.

В мае 2012 года Йеспер Фаст подписал двухсторонний трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако сезон 2012-13 отыграл за ХВ71, получив в конце сезона награду от Элитсерии «джентльмен года 2013». ХВ 71 рано выбыл из плей-офф и Фаст поехал за океан доигрывать сезон в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Коннектикут Уэйл». Он дебютировал за фарм-клуб 5 апреля 2013 года в матче против «Спрингфилда», в ходе которого он забросил победную шайбу, став третьей звездой матча. Однако он повредил колено в этой же встрече, и досрочно завершил сезон.

Международная 
В составе молодёжной сборной Швеции участник чемпионате мира 2011 года, на этот первенстве его сборная заняла 4 место.
В составе национальной сборной Швеции Фаст вызывался на этапы Еврохоккейтура.

Личная жизнь 
Двоюродные братья Фаста — Адам и Антон Бенгтссон, также профессиональные хоккеисты, которые выступают в различных шведских чемпионатах. Дядя — Агне Бенгтссон является президентом клуба ХВ 71.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ХВ71
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой